Christopher Sullivan, Chris Sullivan
 Christopher D. Sullivan (1870–1942) – amerykański polityk, kongresman z Nowego Jorku
 Chris Sullivan (ur. 1943) – brytyjski aktor
 Chris T. Sullivan (ur. 1948) – amerykański przedsiębiorca
 Christopher Sullivan (ur. 1965) – amerykański piłkarz
 Chris Sullivan (ur. 1973) – amerykański futbolista
 Chris Sullivan (ur. 1980) – amerykański aktor